Lupu este un nume de familie de origine română, derivat din cuvântul românesc lup (din latinescul lupus). Echivalentul său italian este Lupo, echivalentul său francez este Loup, echivalentul său spaniol este López și echivalentul său portughez este Lopes.

Numele se poate referi la:
 Alexandru Lupu (1838-1925), ofițer de origine română în armata a Imperiului Austriac
 Anca Lupu (n. 1978), pianistă română
 Andrei-Răzvan Lupu (n. 1992), avocat și deputat român
 Aurel Lupu (1920-1982), opozant român al regimului comunist
 Dănuț Lupu (n. 1967), fost fotbalist român
 Dumitru Lupu (1952-2017), compozitor român
 Ioan Lup, senator român 
 Ilie Lupu (colonel) (n. 1958), colonel român 
 Ilie Lupu (profesor) (n. 1938), profesor universitar la Universitatea de Stat a Moldovei
 Ion Lupu (n. 1963), politician moldovean
 Ionel Lupu (1934-2016), dendrolog român
 Lidia Lupu (1953-2021), politiciană și economistă din Republica Moldova
 Marian Lupu (n. 1966), politician și economist moldovean
 Marin Lupu, guvernator al Băncii de Stat a Republicii Populare Române
 Mihai Lupu (n. 1962), om politic român
 Natalia Lupu (n. 1987), sportivă ucraineană
 Neculae Lupu (n. 1953), deputat român
 Nicolae Lupu (istoric) (1921-2001), istoric și arheolog român
 Nicolae Lupu (politician) (1876-1947), politician român
 Nicolae Gh. Lupu (1884-1966), medic român
 Petrache Lupu (1907-1994), cioban român
 Petre Lupu (politician) (1920-1989), politician, activist comunist român
 Petre Lupu (actor) (n. 1946), actor și voice-over român
 Radu Lupu (1945-2022), pianist și compozitor evreu-român
 Roxana Lupu (n. 1985), actriță română
 Ruxandra Lupu (1630-1686), fiica domnitorului Moldovei Vasile Lupu.
 Ștefan Lupu (n. 1985), actor român și dansator
 Ștefăniță Lupu (1641-1661), domn al Moldovei 
 Valeriu Lupu (n. 1991), fotbalist român 
 Vasile Lupu (1595-1661), domnul Moldovei
 Vasile Lupu (deputat) (n. 1950), jurist și om politic român
 Victorel Lupu (n. 1949), senator român

Nume de familie românești